Die Córdoba Open 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Januar bis 6. Februar 2022 in Córdoba stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France und in Pune die Tata Open Maharashtra gespielt. Beide zählten, genau wie die Córdoba Open, zur Kategorie der ATP Tour 250.

Juan Manuel Cerúndolo war der Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel gewann im Vorjahr das Doppel aus Rafael Matos und Felipe Meligeni Alves.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 430.530 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 493.875 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. und 30. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

Tennisturnier in Córdoba (Argentinien)
ATP Tour 2022